Культурная столица:
 Культурная столица Европы — инициатива Евросоюза, состоящая в ежегодном избрании того или иного города центром культурной жизни континента.
 Культурная столица тюркского мира
 Культурная столица финно-угорского мира
 Культурная столица Белоруссии
 в России (Культурная столица России):
 Санкт-Петербург носит неформальное звание «культурной столицы России» (см. Культура Санкт-Петербурга)
 Нижнекамск#Культурная столица Поволжья
 также: Столицы России

 Культурная столица Литвы (, см. Культура Литвы)
 Культурная столица Польши (см. Культура Польши, Краков)
 Культурная столица Америки (, см. Америка)
 Культурная столица арабской культуры (; инициатива Лиги арабских государств под эгидой ЮНЕСКО)
 Культурная столица исламского мира (; инициатива ИСЕСКО, с 2005 года)

 Город культуры Великобритании (, см. Города Великобритании)
 Город культуры Галисии (, см. Галисия#Культура)

Примечания

Ссылки 
 д/ф Культурные столицы: от Европы к Азии (2012)
 5 культурных столиц Европы и Азии, которые необходимо посетить в этом году // 18 октября 2018
 Культурные столицы Италии (см. Культура Италии)
 Межгосударственная программа «Культурные столицы Содружества» (с 2010); Душанбе объявлен культурной столицей СНГ 2021 года